A kreml orosz szó, megerősített városrészt, kőből épült erődítményt jelent; a régi orosz városok fallal kerített központja volt, a templomokkal és főúri palotákkal.

Kreml (Kazany)
Kreml (Moszkva)
Kreml (Szuzdal)

Lásd még 
Kreml Kupa